Джо́нсборо (, Jonesborough) — англоязычный топоним.

  — деревня в Северной Ирландии.

США
 Джонсборо (Арканзас) — город в штате Арканзас.
 См. тж. Массовое убийство в школе Джонсборо
  — город в штате Джорджия.
 См. тж. Сражение при Джонсборо
  — город в штате Иллинойс.
  — город в штате Индиана.
  — город в штате Луизиана.
  — город в штате Мэн.
  — город в штате Теннесси.

См. также 
 Джонсвилл